Гржебейк () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гржебейк, Штепан (род. 1972) — чешский хоккеис.
 Гржебейк, Ян (род. 1967) — чешский кинорежиссёр.